Connelly puede hacer referencia a:

Personas 
 Edward Connelly (1859-1928), actor teatral y cinematográfico de nacionalidad estadounidense, activo en la época del cine mudo.
 Jennifer Connelly (1970-), actriz estadounidense ganadora del Óscar y el Globo de Oro por su papel en 'A Beautiful Mind'.
 Marc Connelly (1890-1980), dramaturgo, director y productor teatral, actor y letrista estadounidense.
 Michael Connelly (1956-), escritor estadounidenses de novelas policíacas.
 Peter Connelly (1972-), compositor de música y diseñador de sonido para juegos de video.

Miscelánea 
 Paula Connelly, pueblo ubicado en el condado de Burke, en el estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Municipio de Connelly (condado de Wilkin, Minnesota), municipio del estado de Minnesota, Estados Unidos.
 (4816) Connelly, asteroide detectado el 3 de agosto de 1981 en la Estación Anderson Mesa.